, diplomate américain